Städing ist der Familienname folgender Personen:
 Karl-Heinz Städing (1928–2008), deutscher Politiker (SPD), MdA
 Sabine Städing (* 1965), deutsche Autorin

Siehe auch:
 Stading